Miejscowości w USA:
 Jeffersonville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Twiggs
 Jeffersonville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Wayne
 Jeffersonville – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
 Jeffersonville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Montgomery
 Jeffersonville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Jeffersonville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Fayette
 Jeffersonville – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
Gminy w USA:
 Jeffersonville (ang. Jeffersonville Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clark